McKinney:

 
 McKinney (метеорит) — метеорит-хондрит.

См. также 
 Мак-Кинни (Техас) — город в Техасе.